«Beautiful People» () — песня британского певца Эда Ширана, вышедшая 28 июня 2019 года при участии американского соул-певца Халида в качестве третьего сингла с предстоящего шестого студийного альбома No.6 Collaborations Project.

История 
«Beautiful People» был анонсирован как часть трек-листа альбома No.6 Collaborations Project (2019). Эд Ширан показал обложку сингла и назвал дату релиза 23 июня 2019 года. Видеозапись его записи в студии была выпущена в последующие дни, предшествовавшие его выпуску.

Сингл вышел 28 июня 2019 года.

Отзывы 
Композиция, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями: Митч Финдли из HotNewHipHop написал, что певцы «создают потрясающую пару молодых авторов песен, возможно, одних из лучших на современной поп-сцене», Навьош из HipHop-N-More назвал песню треком, который может оказать влияние как на поп-, так и R&B-фанатов, а журнал Rap-Up назвал это «свежим дуэтом».

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео для песни вышло 28 июня 2019 года на аккаунте Ширана на канале YouTube.

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

История выхода

Примечания

Ссылки 
 

Поп-песни
Песни Эда Ширана
Синглы Warner Bros. Records
Песни, написанные Эдом Шираном
Песни, спродюсированные Shellback
Песни, написанные Shellback
Песни, спродюсированные Эдом Шираном